Kostelů zasvěcených sv. Prokopovi je více:

Česko

Hlavní město Praha
 Kostel svatého Prokopa (Braník)
 Kostel svatého Prokopa (Hrnčíře)
 Kostel svatého Prokopa (Stodůlky)
 Kostel svatého Prokopa (Žižkov)

Středočeský kraj
 Kostel svatého Prokopa (Budiměřice)
 Kostel svatého Prokopa (Čestlice)
 Kostel svatého Prokopa (Chotětov)
 Kostel svatého Prokopa (Chotouň)
 Kostel svatého Prokopa (Chyňava)
 Kostel svatého Prokopa (Libušín)
 Kostel svatého Prokopa (Mutějovice)
 Kostel svatého Prokopa (Příbram)
 Kostel svatého Prokopa (Sázava)
 Kostel svatého Prokopa (Semčice)
 Kostel svatého Prokopa (Středokluky)
 Kostel svatého Prokopa (Svémyslice)
 Kostel svatého Prokopa (Tehov)
 Kostel svatého Prokopa (Záboří nad Labem)
 Kostel svatého Prokopa (Žiželice)

Jihočeský kraj
 Kostel svatého Prokopa (Besednice)
 Kostel svatého Prokopa (Chyšky)
 Kostel svatého Prokopa (Jarošov nad Nežárkou)
 Kostel svatého Prokopa (Křtěnov)
 Kostel svatého Prokopa (Pohnání)
 Kostel svatého Prokopa (Staré Sedlo)
 Kostel svatého Prokopa (Strakonice)
 Kostel svatého Prokopa (Studená)

Plzeňský kraj
 Kostel svatého Prokopa (Běhařov)
 Kostel svatého Prokopa (Lestkov)
 Kostel svatého Prokopa (Letiny)
 Kostel svatého Prokopa (Nezdice)
 Kostel svatého Prokopa (Nýřany)
 Kostel svatého Prokopa (Štěnovice)
 Kostel svatého Prokopa (Úněšov)
 Kostel svatého Prokopa (Všehrdy)

Ústecký kraj
 Kostel svatého Prokopa (Blažim)
 Kostel svatého Prokopa (Černěves)
 Kostel svatého Prokopa (Javory)
 Kostel svatého Prokopa (Mukov)
 Kostel svatého Prokopa (Touchořiny)
 Kostel svatého Prokopa (Volevčice)

Liberecký kraj
 Kostel svatého Prokopa (Hodkovice nad Mohelkou)
 Kostel svatého Prokopa (Jablonec nad Jizerou)
 Kostel svatého Prokopa (Nová Ves nad Popelkou)

Královéhradecký kraj
 Kostel svatého Prokopa (Bezděkov nad Metují)
 Kostel svatého Prokopa (Hořiněves)
 Kostel svatého Prokopa (Libošovice)
 Kostel svatého Prokopa (Nadslav)
 Kostel svatého Prokopa (Přepychy)
 Kostel svatého Prokopa (Sobčice)
 Kostel svatého Prokopa (Starý Bydžov)
 Kostel svatého Prokopa (Vamberk)

Pardubický kraj
 Kostel svatého Prokopa (Dlouhá Třebová)
 Kostel svatého Prokopa (Chotovice)
 Kostel svatého Prokopa (Sobkovice)

Kraj Vysočina
 Bazilika svatého Prokopa v Třebíči
 Kostel svatého Prokopa (Domamil)
 Kostel svatého Prokopa (Žďár nad Sázavou)

Jihomoravský kraj
 Kostel svatého Prokopa (Dobřínsko)
 Kostel svatého Prokopa (Letovice)
 Kostel svatého Prokopa (Únanov)

Olomoucký kraj
 Kostel svatého Prokopa (Čehovice)
 Kostel svatého Prokopa (Loštice)

Moravskoslezský kraj
 Kostel svatého Prokopa (Komárov)
 Kostel svatého Prokopa (Pohoř)

Zlínský kraj
 Kostel svatého Prokopa (Stříbrnice)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Prokopa (Krupka) – zřícenina
 Kostel svatého Prokopa (Prokopské údolí)

Spoluzasvěceno 
 Kostel Panny Marie na Slovanech (Praha)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa (České Budějovice)
 Kostel svatého Martina a Prokopa (Karlík)
 Kostel svatého Martina a Prokopa (Plzeň)
 Kostel svatého Oldřicha a Prokopa (Brno)
 Kostel svatého Prokopa a Mikuláše (Bohušovice nad Ohří)
 Kostel svatého Prokopa a Navštívení Panny Marie (Hvožďany)
 Kostel svatého Prokopa a Oldřicha (Staré Sedliště)
 Kostel svatého Prokopa a Barbory (Kunčice pod Ondřejníkem)

Související články 
 Kaple svatého Prokopa

Externí odkazy